Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1893 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka

Zaključni del

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1893